Фонте-Лонга () — португальська власна назва.

Топоніми

Фонте-Лонга (Карразеда-де-Ансіайнш) — парафія.
 Фонте-Лонга (Меда) — парафія.